Покотилов  — русская фамилия. Известные носители:

 Покотилов, Алексей Дмитриевич (1879—1904) — эсер и террорист.
 Покотилов, Анатолий Павлович (1935—2012) — передовик сельского хозяйства в Украинской ССР, Герой Социалистического Труда (1966).
 
 Покотилов, Николай Изотович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Покотило
 Покатилов